Pietro da Milano oder Pietro da Sormano, Petar Martinov, Pierre de Milan genannt (* um 1405 in Sormano; † 1473 in Neapel) war ein italienischer Bildhauer, Medailleur und Architekt der Frührenaissance.

Leben

Literatur 
 
 Renata Novak Klemenčič: La prima opera documentata di Pietro da Milano. In: Nuovi studi, Band V, 2000, 8, S. 5–11; Eadem: Kiparski ukras Kneževa dvora u Dubrovniku u 15. stoljeću – nekoliko priloga (La decorazione scultorea del palazzo del Rettore di Dubrovnik nel XV secolo). In: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. Band XXXIX, 2001–2002, S. 269–302; Eadem: Dubrovniška Velika fontana (La fontana grande di Dubrovnik). In: Zbornik za umetnostno zgodovino (Atti di storia dell’arte), Band XXXIX, 2003, S. 57–91.
 
 Franco Strazzullo: Documenti sull’attività napoletana dello scultore milanese Pietro de Milano (1453–1473). In: Archivio storico per le provincie napoletane. Band III, Napoli 1963, S. 325–341.

Weblinks 

 Pietro da Milano (englisch) auf wga.hu
 Pietro da Milano, Büste von Ferdinand II. (Foto) auf kunstkopie.de

Bildhauer der Renaissance
Bildender Künstler (Sizilien)
Medailleur
Architekt der Renaissance
Historische Person (Italien)
Künstler (Avignon)
Geboren im 15. Jahrhundert
Gestorben 1473
Mann